Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1983 bestod av tolv lag, där de åtta främsta gick vidare till en mästerskapsserie, medan övriga fyra lag fick kämpa i en kvalserie med de fyra bästa lagen från serien under. När säsongen var över stod Ilves från Tammerfors som finländska mästare, för första gången i föreningens historia.

Preliminär omgång

Mästerskapsserien

Kvalserien

Lagen fick med sig bonuspoäng baserat på deras placering i den preliminära omgången. Dessa poäng anges i parentes.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1983 i Finland
Fotbollssäsongen 1983
1983